Лига 2 2013/2014 годов () — 75-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 2 августа 2013 года и закончился 16 мая 2014 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Лига 2 2013/14 на lfp.fr

2014/2015
Франция
Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Спорт во Франции в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014